Сто́ри (, , ) — фамилия и топоним.

Фамилия 
  (род. 1974) — британский гребец и политик, участник Олимпийских игр (1996), победитель Лодочной гонки в составе команды Кембриджского университета (1997, 1998).
  (род. 1965) — британский крикетчик, участник Кубка NatWest в составе сборной Шотландии (1993, 1995).
 Стори, Арнольд — британский политик, мэр района Барнсли (1989—1990).
 Стори, Бен:
  (род. 1974) — канадский гребец, чемпион мира в лёгких двойках (2000).
  (род. 1977) — канадский хоккеист, игрок Британской элитной хоккейной лиги в составе клуба «Ньюкасл Вайперс».
  (род. 1945) — игрок в канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клубов «Гамильтон Тайгер-Кэтс» (1967) и «Монреаль Алуэттс» (1970).
  (род. 1959) — американский хореограф, лауреат премии «Эмми» (2006).
  (род. 1971) — канадский яхтсмен, участник Олимпийских игр (1996).
  (род. 1940) — американский иллюстратор, лауреат премии Айснера за антологию (2004).
 Стори, Веда — американский информатик, лауреат премии издательства Elsevier им. Питера Чена в области концептуального моделирования (2018).
 Стори, Вирджиния — канадский звукомонтажёр, лауреат премии «Джини» (2002).
 Стори, Гарольд Хэйдон (1894—1969) — британский агроном, член Королевского общества (с 1946).
  (ур. Вудрик; 1929—2014) — канадская поэтесса и новеллистка.
 Стори, Дадли (1939—2017) — новозеландский гребец.
 Стори, Джеймс:
  (род. 1971) — посол США в Венесуэле (с 2018).
 Стори, Джеймс (род. 1976) — британский регбист, обладатель Кельтского кубка в составе команды ирландской провинции Манстер (2005).
 Стори, Джеймс — британский яхтсмен, серебряный медалист чемпионата мира в классе «Международный 14» (2000).
  (1917—1991) — британский писатель.
 Стори, Дженни (род. ок. 1992) — новозеландский игрок в хоккей на траве, чемпионка Национальной хоккейной лиги Новой Зеландии в составе клуба «Кентербери» (2016).
  (род. 1936) — ирландский тренер по боксу, лауреат премии Laureus «Спорт во имя добра» (2005).
 Стори, Джесси — канадский продюсер, лауреат Канадской кинопремии за реалити-шоу или телеигру (2019).
  (род. 1960) — американский предприниматель, генеральный директор телекоммуникационных компаний Level 3 Communications (2013—2017) и CenturyLink / Lumen Technologies (2018—2022).
 Стори, Джозеф:
  (? — 1757) — англиканский священник, епископ Киллало (1740—1742) и Килмора (1742—1757) Церкви Ирландии.
 Стори, Джозеф (1779—1845) — американский юрист и адвокат, отец Уильяма Стори.
  (род. 1952) — американский гандболист, участник Олимпийских игр (1984, 1988).
 Стори, Джон:
  (1504—1571) — английский политик, королевский профессор гражданского права Оксфордского университета, председатель церковного суда провинции Кентербери (с 1553), член Палаты общин (1545, 1547—1549, 1553—1555, 1559—1562), мученик по католической традиции.
  (1841—1915) — американский военный деятель, начальник Артиллерийского корпуса (1904—1905).
  (1869—1921) — австралийский политик, премьер-министр штата Новый Южный Уэльс (1920—1921).
  (род. 1929) — игрок в австралийский футбол в составе клуб Викторианской футбольной лиги «Футскрей».
  — американский статистик и генетик, лауреат премии Комитета президентов статистических обществ и премии Мортимера Шпигельмана Американской ассоциации здравоохранения (2015).
  — австралийский предприниматель, председатель компании Suncorp (2007—2011).
 Стори, Джон (род. 1987) — новозеландский гребец.
 Стори, Джордж:
  (ок. 1664—1721) — англиканский священник, известный свидетельствами о Войне двух королей.
  (1834—1919) — британский художник, чьи работы входят в частности в собрание галереи Тейт.
 Стори, Джулиан (1857—1919) — американский художник, сын Уильяма Стори.
 Стори, Джун (1918—1991) — американская актриса.
  (род. 1989) — новозеландский автогонщик, победитель Австралийского чемпионата по гонкам на выносливость (2017).
 Стори-Грэй, Дон (1956—2017) — канадская софтболистка, серебряная медалистка Всемирных игр (1981).
  (в замужестве — Куормби; 1919—2005) — британская пловчиха, чемпионка Игр Британской империи по плаванию на 220 ярдов брассом и в эстафете 3×110 ярдов комплексным плаванием (1938).
 Стори, Дэвид:
 Стори, Дэвид (1933—2017) — английский писатель и драматург, киносценарист.
 Стори, Дэвид — британский экономист, член Британской академии (с 2022).
 Стори, Дэвид — канадский телережиссёр, клипмейкер и продюсер, лауреаит премии «Джемини» за режиссуру комедийного телесериала (2005—2007).
 Стори-Мур, Иан (род. 1945) — английский футболист, тренер и скаут.
  (1916—1995) — американский музыкант, член Международного зала славы музыки блюграсс (с 2007).
  — британский биолог развития, лауреат премии Suffrage Science Медицинского исследовательского совета (2014), член Королевского общества (с 2022).
  (род. 1949) — канадский биохимик, обладатель медали Флафелла Королевского общества Канады (2010).
 Стори, Куинн — канадский гребец, чемпион Летних канадских игр в парных двойках (2022).
  (род. 1979) — британская регбистка, финалистка Кубка мира в составе сборной Англии (2006).
 Стори, Леонидас Джефферсон (1834—1929) — американский политик.
  (род. 1956) — американская пианистка, номинант на премию «Грэмми» за исполнение нью-эйдж-музыки (1988).
  (род. 1927) — британский физик и электротехник, научный директор программы спутника FR-1, обладатель медали Генриха Герца IEEE (1997).
 Стори, Лора:
  (род. 1989) — австралийская бегунья, чемпионка Австралия в беге на 800 м (2017).
  — американская музыкантка, лауреат премии «Грэмми» за современную христианскую песню (2012).
  (1931—1950) — американский солдат, обладатель Медали Почёта за участие в битве за Йонсан (1950; посмертно).
 Стори, Майкл:
  (род. 1949) — британский политик, лорд-мэр Ливерпуля (2009—2010).
 Стори, Майкл — британский композитор, лауреат премии Айвора Новелло за заглавную мелодию к теле- или радиопередаче (1993).
 Стори, Майкл — канадский телеоператор, лауреат премии «Джемини» за драматический сериал (1997).
  (род. 1994) — британский футболист, финалист Кубка Шотландии в составе клуба «Абердин» (2017).
 Стори, Маргарет Гамильтон (1900—1960) — американский музейный куратор, герпетолог и ихтиолог.
  (ур. Генри; 1922—2009) — председатель Законодательного собрания Островов Кука (1965—1979).
  (род. 1982) — американский футболист, игрок лиги MLS в составе клуба «Хьюстон Динамо».
  (род. 1964) — ирландский хёрлер и тренер, чемпион Ирландии в составе команды графства Уэксфорд (1996).
  (род. 1986) — американский бейсболист, игрок клуба Главной лиги бейсбола «Хьюстон Астрос».
  (1930—2003) — британская медсестра, президент Королевской коллегии больничного ухода (1988—1990).
  (1845—1929) — американский правозащитник, президент Американской ассоциации юристов (1895—1896) и Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (1909—1929).
  (1902—1978) — канадский архивист, лауреат Премии генерал-губернатора за нехудожественное произведение на английском языке (1967).
  (род. 1977) — американский баскетболист, игрок клубов НБА «Вашингтон Уизардс» и «Милуоки Бакс».
 Стори, Питер:
 Стори, Питер (род. 1938) — епископ Методистской церкви Южной Африки, президент Южноафриканского совета церквей (1981—1983).
  (род. 1945) — британский футболист, обладатель Кубка Англии в составе клуба «Арсенал» (1971).
  (ур. Шоу; род. 1963) — ирландский англиканский священник, епископ Мита и Килдэра (с 2013), первая женщина — англиканский епископ в Ирландии и Великобритании.
  (Рой Элвин Стори; 1918—2006) — игрок в канадский футбол, в лякросс и хоккеист, спортивный комментатор, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Торонто Аргонавтс» (1937, 1938).
 Стори, Рик (род. 1984) — американский боец ММА.
 Стори, Ричард:
  (род. 1937) — британский медиаменеджер и садовод, директор Reuters Holdings (1986—1992) и Press Association (1986—1995), президент Газетного общества (1990—1991), обладатель Мемориально медали Вича Королевского садоводческого общества (2005); сын Сэмюэля Стори, барона Бактона.
  (Ричард Барнаби Стори; род. 1977) — британский велогонщик, паралимпийский чемпион в качестве ведущего в спринте и в гонке с раздельным стартом в классе B&VI 1-3 (2008), муж Сары Стори.
  (Уильям Робсон Стори; 1936—2019) — член Палаты представителей (1984—1996) и министр транспорта (1990—1993) Новой зеландии.
 Стори, Роберт:
  (1790—1859) — шотландский пресвитерианский священник, писатель и поэт.
  (1795—1860) — английский поэт.
  (1835—1907) — британский пресвитерианский священник, модератор Генеральной ассамблеи Церкви Шотландии (1894), директор Университета Глазго (1898—1907).
  (1893—1981) — президент Американской ассоциации юристов (1952—1953).
  (род. 1936) — американский юрист и менеджер, директор телекоммуникационной компании Verizon (2000—2008).
  (род. 1942) — канадский бобслеист, участник Олимпийских игр (1968, 1972), президент Международной федерации бобслея и скелетона (1994—2010).
 Стори, Рэй (1928—2003) — канадский художник-постановщик, лауреат Прайм-таймовой премии «Эмми» за минисериал или телефильм (1981).
  (род. 1956) — канадский драматург и телесценарист, лауреат премии «Джемини» за сценарий к детской или молодёжной телепередаче (1998).
  (род. 1982) — австралийский футболист, чемпион Австралии в составе клуба «Мельбурн Виктори» (2007).
 Стори, Сара (ур. Бэйли; род. 1977) — британская паралимпийская спортсменка, жена Барни Стори.
 Стори, Слэйтер (род. 1986) — американский горнолыжник, ведущий серебряного медалиста Паралимпийских игр в скоростном спуке среди лиц с нарушениями зрения Марка Батума (2011).
  (род. 1990) — ирландский игрок в камоги, чемпионка Ирландии в составе команды графства Уэксфорд (2010, 2011) и клуба «Уларт — Баллаг» (2011).
  (1919—2010) — британский футболист, полуфиналист Кубка Англии в составе клуба «Йорк Сити» (1955).
 Стори, Скотт — американский художник-постановщик, лауреат Прайм-таймовой премии «Эмми» в области телемастерства за варьете, нехудожественную передачу, реалити-шоу или телеигру (2009)
 Стори, Стюарт:
  (род. 1941) — британский крикетчик, обладатель Кубка Gillette в составе команды графства Суссекс (1978).
  (род. 1942) — британский легкоатлет и спортивный комментатор, участник Олимпийских игр (1968).
  (род. 1960) — американский менеджер, генеральный директор коммунальной компании American Water (2014—2020).
  (род. 1963) — британский боксёр, чемпион Ирландии в среднем весе (1987—1988) и Великобритании во 2-м среднем весе (1898—1990, 1995).
 Стори, Сэмюэль:
 Стори, Сэмюэль (1752—1811) — голландский адмирал.
  (1841—1925) — член Палаты общин Великобритании (1881—1895), дед барона Бактона.
  (1896—1978) — член Палаты общин Великобритании (1931—1945, 1950—1966), отец Ричарда Стори (род. 1937).
 Стори, Тим (род. 1970) — американский кинорежиссёр.
 Стори, Том (род. ок. 1999) — британский яхтсмен, чемпион мира в классе RS Tera (2015).
 Стори, Томас:
 Стори, Томас (? — не ранее 1887) — британский религиозный и политический деятель, мэр Ланкастера (1867—1868, 1873—1875, 1886—1887), брат мэра Ланкастера Уильяма Стори.
 Стори, Томас (1855—1915) — англо-американский скульптор, сын Уильяма Стори.
 Стори, Томми — ирландский хёрлер, полуфиналист чемпионата Ирландии в составе клуба «Уларт — Баллаг» (2016).
 Стори, Тони:
 Стори, Тони — британский игрок в регбилиг в составе клуба Северной лиги регби «Фитерстоун Роверс».
 Стори, Тони (род. 1941) — британский информатик, обладатель медали Лавлейс Британского компьютерного общества (2008).
  (род. 1992) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола «Колорадо Рокиз» и «Бостон Ред Сокс».
  (1819—1884) — американский журналист и издатель, владелец газет Detroit Free Press (1853—1861) и Chicago Times (1861—1895).
 Стори, Уильям:
 Стори, Уильям (1819—1895) — американский скульптор, сын Джозефа Стори, отец Томаса и Джулиана Стори.
 Стори, Уильям (? — ок. 1879) — британский политик, мэр Ланкастера (1872—1873), брат мэра Ланкастера Томаса Стори.
  (1843—1921) — американский судья и политик, вице-губернатор штата Колорадо (1891—1893).
  (1857—1924) — австралийский политик, член Сената (1904—1917) и Палаты представителей (1917—1922).
  (1857—1940) — американский железнодорожник, президент железной дороги «Атчисог, Топика и Санта-Фе» (1920—1933).
 Стори, Уильям — американский историк, лауреат премии Эббота Пэйсона Ашера Общества истории технологии (2005).
 Стори, Фред (1932—2019) — канадский кёрлингист.
  (1883—1960) — австралийский игрок в регбилиг, чемпион Лиги Нового Южного Уэльса в составе клуба «Саут-Сидней» (1908, 1909).
  (1888—1968) — британский востоковед, профессор арабского языка им. Томаса Адамса Кембриджского университета (с 1933).
 Стори, Шон (род. 1971) — английский игрок в снукер.
  (? — 1503) — английский католический священник, епископ Карлайла (1468—1477) и Чичестера (1477—1503).
 Стори, Эдгар — британский бегун, чемпион Любительского спортивного клуба Англии по бегу на 400 м (1879).
 Стори (Сторей), Эдит (1892—1967) — американская актриса немого кино.
 Стори, Юстас (1901 — ?) — британский гольфист, финалист Любительского чемпионата Великобритании (1924).

 Ярбро Стори, Уильям (более известен как Уильям Ярбро; род. 1989) — американский футболист.

Топоним

Соединённые Штаты Америки 
 Стори (Вайоминг)
 Стори (Индиана)
 Стори-Сити (Айова)
 Стори (округ, Айова)

См. также 
 Стор
 Сторо
 Story